Safsaf peut faire référence à :

Toponyme 
 Safsaf, une commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie.
 Safsaf El Ouesra, une commune de la wilaya de Tébessa en Algérie.

Histoire 
 Massacre de Safsaf, une opération israélienne menée en octobre 1948, dans le village de  (Israël).

Personnalité 
 , un footballeur français né en 1994

Autres orthographes 
 Ain el Safssaf, un village du Liban
 Saf-Saf, un oued du Nord-Est de l’Algérie.